

Шакіровка — село, Аулієкольський район, Костанайська область

Шакіровка — присілок, Архангельський район, Башкортостан